Вальцхофер — немецкая фамилия. Известные носители:
 Вальцхофер, Отто (1926—2000) — австрийский футболист, нападающий.
 Вальцхофер, Ханс (1906—?) — австрийский футболист, нападающий.